El Torneig de Tòquio 2015, oficialment conegut com a Japan Women's Open Tennis 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de setembre de 2015 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó). És la primera edició que es va disputar a Tòquio després d'haver-se celebrat a Osaka des de la seva creació.

La tennista belga Yanina Wickmayer va guanyar el quart títol de la seva carrera, el primer des de 2010.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015